Afdera (de l'afar Afxeera) peut désigner :
 Afdera, une localité d'Éthiopie dans la région Afar ;
 Afdera, un woreda de la zone 2 en Afar ;
 volcan Afdera, parfois retranscrit Afrera, un volcan du désert Danakil (Afar) ;
 lac Afdera, parfois retranscrit Afrera, un lac salé du désert Danakil (Afar) ;
 afdera, un insecte de la sous-famille des Depressariinae.

Référence